Список населённых мест Болховского района Орловской области

Примечания 

Населённые пункты Болховского района